Cournet est un patronyme porté notamment par :

 Frédéric Cournet (1837-1885); personnalité de la Commune de Paris ;
 Frédéric Constant Cournet (1808-1852), politique français.

Homonymie de patronyme